Electric Boat — американская верфь, кораблестроительное подразделение корпорации General Dynamics, в течение 100 лет является ведущим предприятием по строительству подводных лодок для Военно-Морских Сил США. С 1960-х годов, наряду с Newport News, — один из двух главных подрядчиков. Доки находятся в городе Гротон, штат Коннектикут. А изготовление секций корпуса и насыщение их оборудованием производится на заводе в Quonset Point (штат Род-Айленд).

История компании 

Electric Boat Company была основана в 1899 году Исааком Райсом. Компания была создана для строительства подводной лодки конструкции Джона Филиппа Холланда. Разработка подводной лодки была произведена на верфи Lewis Nixon’s Crescent, Элизабет (штат Нью-Джерси). Первой подводной лодкой, построенной на этой верфи, стала лодка Holland VI, которая вошла в историю как USS Holland (SS-1). Это была первая подводная лодка, вступившая в строй 11 апреля 1900 года.

Конструкцией подводной лодки Джона Холланда заинтересовались флоты многих других стран. В числе стран, приобретших у Electric Boat Company лицензию на строительство лодок, были такие, как Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды.

Во время Первой мировой войны компания построила 85 подводных лодок и 722 катера-охотника за подводными лодками для американского флота. После войны компания не строила субмарины вплоть до 1934 года. Во Вторую мировую войну, предприятием было построено 74 подводных лодки. Компания была переименована в корпорацию General Dynamics в 1952 году. После приобретения фирмы Convair в 1953 году холдинг оставил за собой название General Dynamics, а верфь вновь стала называться Electric Boat.

На верфи была построена первая атомная подводная лодка ВМС США USS Наутилус и первая подводная лодка с баллистическими ракетами «Джордж Вашингтон». В годы холодной войны в компании работало 25 000 человек. Одновременно строились до 15 атомных субмарин. Производилась постройка подводных лодок типов «Огайо», «Лос-Анджелес», «Сивулф».

На верфи в Гротон работают 7 500 человек, среди которых больше инженеров и конструкторов, чем рабочих. Ещё 2 000 человек заняты на площадке в Quonset Point. Общее число служащих компании — 10 500. С 2004 года на верфи производится постройка подводных лодок типа «Вирджиния».

АПЛ, построенные компанией 

 Атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес»

См. также 
 Судостроение США
 Список судостроительных предприятий США

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Описание компании на globalsecurity.org
 James S. Reyburn предпросмотр Electric Boat Corporation ISBN 0738545635

Подразделения General Dynamics
Судостроительные предприятия США